Wolcott kan syfta på

Orter
Wolcott, Colorado
Wolcott, Connecticut
Wolcott, Indiana
Wolcott, Kansas
Wolcott, New York
Wolcott, Vermont

Personer
James Wolcott Wadsworth Jr., amerikansk politiker
Oliver Wolcott, skrev under den amerikanska självständighetsförklaringen
Oliver Wolcott, Jr., amerikansk politiker och finansminister